

422001–422100 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 422001 ||  || 29 out 2014 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=002 bgcolor=#E3E3E3
| 422002 ||  || 22 out 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=003 bgcolor=#E3E3E3
| 422003 ||  || 27 out 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=004 bgcolor=#F1F1F1
| 422004 ||  || 13 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=005 bgcolor=#F1F1F1
| 422005 ||  || 2 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=006 bgcolor=#E3E3E3
| 422006 ||  || 25 ago 2014 || Haleakalā || SDSS || — || 
|-id=007 bgcolor=#FAFAFA
| 422007 ||  || 25 ago 2014 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=008 bgcolor=#F1F1F1
| 422008 ||  || 16 nov 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=009 bgcolor=#FAFAFA
| 422009 ||  || 25 ago 2014 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=010 bgcolor=#F1F1F1
| 422010 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=011 bgcolor=#FAFAFA
| 422011 ||  || 18 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=012 bgcolor=#F1F1F1
| 422012 ||  || 22 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=013 bgcolor=#F1F1F1
| 422013 ||  || 11 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=014 bgcolor=#F1F1F1
| 422014 ||  || 25 ago 2014 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=015 bgcolor=#FAFAFA
| 422015 ||  || 1 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=016 bgcolor=#E3E3E3
| 422016 ||  || 25 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=017 bgcolor=#FAFAFA
| 422017 ||  || 25 ago 2014 || Haleakala || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=018 bgcolor=#F1F1F1
| 422018 ||  || 25 ago 2014 || Haleakala || M. W. Buie || — || 
|-id=019 bgcolor=#E3E3E3
| 422019 ||  || 21 ago 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=020 bgcolor=#F1F1F1
| 422020 ||  || 26 ago 2014 || La Sagra || NEAT || — || 
|-id=021 bgcolor=#F1F1F1
| 422021 ||  || 8 jan 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=022 bgcolor=#F1F1F1
| 422022 ||  || 27 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=023 bgcolor=#F1F1F1
| 422023 ||  || 11 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=024 bgcolor=#E3E3E3
| 422024 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=025 bgcolor=#F1F1F1
| 422025 ||  || 19 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=026 bgcolor=#E3E3E3
| 422026 ||  || 18 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=027 bgcolor=#F1F1F1
| 422027 ||  || 26 ago 2014 || Haleakala || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=028 bgcolor=#E3E3E3
| 422028 ||  || 31 jul 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=029 bgcolor=#E3E3E3
| 422029 ||  || 26 ago 2014 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=030 bgcolor=#F1F1F1
| 422030 ||  || 26 ago 2014 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=031 bgcolor=#FAFAFA
| 422031 ||  || 10 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=032 bgcolor=#F1F1F1
| 422032 ||  || 2 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=033 bgcolor=#FAFAFA
| 422033 ||  || 1 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=034 bgcolor=#F1F1F1
| 422034 ||  || 28 jan 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=035 bgcolor=#F1F1F1
| 422035 ||  || 18 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=036 bgcolor=#F1F1F1
| 422036 ||  || 26 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=037 bgcolor=#E3E3E3
| 422037 ||  || 25 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=038 bgcolor=#F1F1F1
| 422038 ||  || 27 ago 2014 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=039 bgcolor=#E3E3E3
| 422039 ||  || 30 ago 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=040 bgcolor=#E3E3E3
| 422040 ||  || 27 ago 2014 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=041 bgcolor=#E3E3E3
| 422041 ||  || 30 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=042 bgcolor=#F1F1F1
| 422042 ||  || 22 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=043 bgcolor=#E3E3E3
| 422043 ||  || 4 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=044 bgcolor=#FAFAFA
| 422044 ||  || 26 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=045 bgcolor=#FAFAFA
| 422045 ||  || 12 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=046 bgcolor=#FAFAFA
| 422046 ||  || 30 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=047 bgcolor=#E3E3E3
| 422047 ||  || 29 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=048 bgcolor=#FAFAFA
| 422048 ||  || 15 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=049 bgcolor=#FAFAFA
| 422049 ||  || 10 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=050 bgcolor=#E3E3E3
| 422050 ||  || 27 ago 2014 || Haleakala || Spacewatch || Brangane || 
|-id=051 bgcolor=#FAFAFA
| 422051 ||  || 24 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=052 bgcolor=#E3E3E3
| 422052 ||  || 27 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=053 bgcolor=#E3E3E3
| 422053 ||  || 25 fev 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=054 bgcolor=#FAFAFA
| 422054 ||  || 16 jan 2005 || Mauna Kea || P. A. Wiegert || — || 
|-id=055 bgcolor=#E3E3E3
| 422055 ||  || 25 ago 2014 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=056 bgcolor=#FAFAFA
| 422056 ||  || 25 ago 2014 || Haleakala || Spacewatch || — || 
|-id=057 bgcolor=#F1F1F1
| 422057 ||  || 25 ago 2014 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=058 bgcolor=#F1F1F1
| 422058 ||  || 7 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Henan || 
|-id=059 bgcolor=#E3E3E3
| 422059 ||  || 13 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=060 bgcolor=#F1F1F1
| 422060 ||  || 27 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=061 bgcolor=#FAFAFA
| 422061 ||  || 4 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=062 bgcolor=#F1F1F1
| 422062 ||  || 23 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=063 bgcolor=#F1F1F1
| 422063 ||  || 19 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=064 bgcolor=#E3E3E3
| 422064 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=065 bgcolor=#F1F1F1
| 422065 ||  || 24 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=066 bgcolor=#E3E3E3
| 422066 ||  || 11 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=067 bgcolor=#E3E3E3
| 422067 ||  || 17 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=068 bgcolor=#F1F1F1
| 422068 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=069 bgcolor=#FAFAFA
| 422069 ||  || 22 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=070 bgcolor=#E3E3E3
| 422070 ||  || 19 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=071 bgcolor=#E3E3E3
| 422071 ||  || 14 out 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=072 bgcolor=#FAFAFA
| 422072 ||  || 2 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=073 bgcolor=#F1F1F1
| 422073 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=074 bgcolor=#FAFAFA
| 422074 ||  || 6 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=075 bgcolor=#F1F1F1
| 422075 ||  || 6 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=076 bgcolor=#F1F1F1
| 422076 ||  || 31 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=077 bgcolor=#F1F1F1
| 422077 ||  || 28 ago 2014 || Haleakala || Spacewatch || — || 
|-id=078 bgcolor=#E3E3E3
| 422078 ||  || 20 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=079 bgcolor=#FAFAFA
| 422079 ||  || 19 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=080 bgcolor=#E3E3E3
| 422080 ||  || 8 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=081 bgcolor=#F1F1F1
| 422081 ||  || 5 fev 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=082 bgcolor=#F1F1F1
| 422082 ||  || 25 jul 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=083 bgcolor=#E3E3E3
| 422083 ||  || 5 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=084 bgcolor=#FAFAFA
| 422084 ||  || 23 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=085 bgcolor=#F1F1F1
| 422085 ||  || 16 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=086 bgcolor=#FAFAFA
| 422086 ||  || 1 mar 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=087 bgcolor=#F1F1F1
| 422087 ||  || 29 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=088 bgcolor=#E3E3E3
| 422088 ||  || 27 ago 2014 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=089 bgcolor=#E3E3E3
| 422089 ||  || 26 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=090 bgcolor=#F1F1F1
| 422090 ||  || 18 nov 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=091 bgcolor=#FAFAFA
| 422091 ||  || 17 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=092 bgcolor=#E3E3E3
| 422092 ||  || 27 ago 2014 || Haleakala || Spacewatch || — || 
|-id=093 bgcolor=#E3E3E3
| 422093 ||  || 6 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=094 bgcolor=#F1F1F1
| 422094 ||  || 27 ago 2014 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=095 bgcolor=#F1F1F1
| 422095 ||  || 12 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=096 bgcolor=#E3E3E3
| 422096 ||  || 22 ago 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=097 bgcolor=#E3E3E3
| 422097 ||  || 4 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=098 bgcolor=#E3E3E3
| 422098 ||  || 12 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=099 bgcolor=#FAFAFA
| 422099 ||  || 1 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=100 bgcolor=#E3E3E3
| 422100 ||  || 23 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

422101–422200 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 422101 ||  || 1 fev 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=102 bgcolor=#E3E3E3
| 422102 ||  || 31 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=103 bgcolor=#E3E3E3
| 422103 ||  || 25 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=104 bgcolor=#F1F1F1
| 422104 ||  || 12 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=105 bgcolor=#F1F1F1
| 422105 ||  || 7 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=106 bgcolor=#E3E3E3
| 422106 ||  || 28 jul 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=107 bgcolor=#F1F1F1
| 422107 ||  || 27 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=108 bgcolor=#F1F1F1
| 422108 ||  || 5 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=109 bgcolor=#F1F1F1
| 422109 ||  || 27 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=110 bgcolor=#E3E3E3
| 422110 ||  || 6 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || Eos || 
|-id=111 bgcolor=#F1F1F1
| 422111 ||  || 27 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=112 bgcolor=#F1F1F1
| 422112 ||  || 17 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Henan || 
|-id=113 bgcolor=#F1F1F1
| 422113 ||  || 27 ago 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=114 bgcolor=#E3E3E3
| 422114 ||  || 1 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=115 bgcolor=#FAFAFA
| 422115 ||  || 13 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=116 bgcolor=#F1F1F1
| 422116 ||  || 9 jan 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=117 bgcolor=#E3E3E3
| 422117 ||  || 14 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=118 bgcolor=#FAFAFA
| 422118 ||  || 9 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=119 bgcolor=#E3E3E3
| 422119 ||  || 15 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=120 bgcolor=#E3E3E3
| 422120 ||  || 9 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=121 bgcolor=#FAFAFA
| 422121 ||  || 14 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=122 bgcolor=#E3E3E3
| 422122 ||  || 15 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=123 bgcolor=#FAFAFA
| 422123 ||  || 3 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=124 bgcolor=#F1F1F1
| 422124 ||  || 29 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=125 bgcolor=#E3E3E3
| 422125 ||  || 18 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=126 bgcolor=#F1F1F1
| 422126 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=127 bgcolor=#E3E3E3
| 422127 ||  || 4 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=128 bgcolor=#F1F1F1
| 422128 ||  || 28 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=129 bgcolor=#E3E3E3
| 422129 ||  || 27 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=130 bgcolor=#FAFAFA
| 422130 ||  || 3 set 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=131 bgcolor=#E3E3E3
| 422131 ||  || 21 fev 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=132 bgcolor=#F1F1F1
| 422132 ||  || 22 abr 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=133 bgcolor=#F1F1F1
| 422133 ||  || 30 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=134 bgcolor=#E3E3E3
| 422134 ||  || 18 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=135 bgcolor=#F1F1F1
| 422135 ||  || 24 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=136 bgcolor=#FAFAFA
| 422136 ||  || 12 set 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=137 bgcolor=#FAFAFA
| 422137 ||  || 16 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=138 bgcolor=#FAFAFA
| 422138 ||  || 5 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=139 bgcolor=#E3E3E3
| 422139 ||  || 15 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=140 bgcolor=#E3E3E3
| 422140 ||  || 27 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=141 bgcolor=#F1F1F1
| 422141 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=142 bgcolor=#F1F1F1
| 422142 ||  || 30 jan 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=143 bgcolor=#E3E3E3
| 422143 ||  || 13 dez 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=144 bgcolor=#F1F1F1
| 422144 ||  || 27 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=145 bgcolor=#F1F1F1
| 422145 ||  || 5 jul 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=146 bgcolor=#E3E3E3
| 422146 ||  || 10 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=147 bgcolor=#E3E3E3
| 422147 ||  || 16 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=148 bgcolor=#F1F1F1
| 422148 ||  || 10 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=149 bgcolor=#E3E3E3
| 422149 ||  || 11 mar 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=150 bgcolor=#FAFAFA
| 422150 ||  || 31 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=151 bgcolor=#E3E3E3
| 422151 ||  || 2 out 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=152 bgcolor=#F1F1F1
| 422152 ||  || 5 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=153 bgcolor=#FAFAFA
| 422153 ||  || 1 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=154 bgcolor=#FAFAFA
| 422154 ||  || 27 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=155 bgcolor=#E3E3E3
| 422155 ||  || 1 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=156 bgcolor=#E3E3E3
| 422156 ||  || 30 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=157 bgcolor=#FAFAFA
| 422157 ||  || 6 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=158 bgcolor=#E3E3E3
| 422158 ||  || 30 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=159 bgcolor=#E3E3E3
| 422159 ||  || 31 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=160 bgcolor=#F1F1F1
| 422160 ||  || 30 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=161 bgcolor=#FAFAFA
| 422161 ||  || 9 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=162 bgcolor=#FAFAFA
| 422162 ||  || 3 set 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=163 bgcolor=#FAFAFA
| 422163 ||  || 9 nov 1999 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=164 bgcolor=#F1F1F1
| 422164 ||  || 12 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=165 bgcolor=#F1F1F1
| 422165 ||  || 24 mar 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=166 bgcolor=#FAFAFA
| 422166 ||  || 28 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=167 bgcolor=#F1F1F1
| 422167 ||  || 2 abr 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=168 bgcolor=#F1F1F1
| 422168 ||  || 30 out 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=169 bgcolor=#E3E3E3
| 422169 ||  || 16 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=170 bgcolor=#E3E3E3
| 422170 ||  || 12 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=171 bgcolor=#FAFAFA
| 422171 ||  || 20 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=172 bgcolor=#F1F1F1
| 422172 ||  || 14 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=173 bgcolor=#F1F1F1
| 422173 ||  || 28 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=174 bgcolor=#FAFAFA
| 422174 ||  || 4 nov 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=175 bgcolor=#F1F1F1
| 422175 ||  || 23 jul 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=176 bgcolor=#FAFAFA
| 422176 ||  || 2 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=177 bgcolor=#FAFAFA
| 422177 ||  || 11 set 2014 || Lvye || Spacewatch || — || 
|-id=178 bgcolor=#F1F1F1
| 422178 ||  || 27 ago 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=179 bgcolor=#E3E3E3
| 422179 ||  || 2 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=180 bgcolor=#E3E3E3
| 422180 ||  || 27 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=181 bgcolor=#FAFAFA
| 422181 ||  || 29 dez 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=182 bgcolor=#FAFAFA
| 422182 ||  || 24 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=183 bgcolor=#F1F1F1
| 422183 ||  || 16 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=184 bgcolor=#E3E3E3
| 422184 ||  || 15 set 2014 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=185 bgcolor=#E3E3E3
| 422185 ||  || 27 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=186 bgcolor=#FAFAFA
| 422186 ||  || 23 out 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=187 bgcolor=#E3E3E3
| 422187 ||  || 27 out 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=188 bgcolor=#E3E3E3
| 422188 ||  || 29 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=189 bgcolor=#E3E3E3
| 422189 ||  || 31 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=190 bgcolor=#E3E3E3
| 422190 ||  || 26 ago 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=191 bgcolor=#E3E3E3
| 422191 ||  || 27 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=192 bgcolor=#E3E3E3
| 422192 ||  || 4 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=193 bgcolor=#FAFAFA
| 422193 ||  || 19 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=194 bgcolor=#FAFAFA
| 422194 ||  || 7 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=195 bgcolor=#FAFAFA
| 422195 ||  || 28 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=196 bgcolor=#E3E3E3
| 422196 ||  || 12 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=197 bgcolor=#E3E3E3
| 422197 ||  || 20 jun 2002 || La Palma || S. Collander-Brown, A. Fitzsimmons || — || 
|-id=198 bgcolor=#FAFAFA
| 422198 ||  || 11 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=199 bgcolor=#FAFAFA
| 422199 ||  || 11 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=200 bgcolor=#E3E3E3
| 422200 ||  || 5 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

422201–422300 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 422201 ||  || 12 mai 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=202 bgcolor=#E3E3E3
| 422202 ||  || 19 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=203 bgcolor=#E3E3E3
| 422203 ||  || 18 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=204 bgcolor=#FAFAFA
| 422204 ||  || 14 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=205 bgcolor=#E3E3E3
| 422205 ||  || 2 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=206 bgcolor=#E3E3E3
| 422206 ||  || 21 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=207 bgcolor=#FAFAFA
| 422207 ||  || 4 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=208 bgcolor=#E3E3E3
| 422208 ||  || 5 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=209 bgcolor=#F1F1F1
| 422209 ||  || 14 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=210 bgcolor=#F1F1F1
| 422210 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=211 bgcolor=#FAFAFA
| 422211 ||  || 8 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=212 bgcolor=#E3E3E3
| 422212 ||  || 27 abr 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=213 bgcolor=#F1F1F1
| 422213 ||  || 30 out 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=214 bgcolor=#E3E3E3
| 422214 ||  || 25 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=215 bgcolor=#FAFAFA
| 422215 ||  || 29 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=216 bgcolor=#F1F1F1
| 422216 ||  || 4 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=217 bgcolor=#FAFAFA
| 422217 ||  || 9 jan 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=218 bgcolor=#E3E3E3
| 422218 ||  || 27 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=219 bgcolor=#FAFAFA
| 422219 ||  || 6 jul 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=220 bgcolor=#E3E3E3
| 422220 ||  || 27 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=221 bgcolor=#FAFAFA
| 422221 ||  || 30 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=222 bgcolor=#FAFAFA
| 422222 ||  || 5 out 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=223 bgcolor=#E3E3E3
| 422223 ||  || 23 mar 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=224 bgcolor=#E3E3E3
| 422224 ||  || 20 jul 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=225 bgcolor=#FAFAFA
| 422225 ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=226 bgcolor=#F1F1F1
| 422226 ||  || 17 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=227 bgcolor=#FAFAFA
| 422227 ||  || 9 abr 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=228 bgcolor=#FAFAFA
| 422228 ||  || 28 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=229 bgcolor=#FAFAFA
| 422229 ||  || 14 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=230 bgcolor=#FAFAFA
| 422230 ||  || 14 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=231 bgcolor=#F1F1F1
| 422231 ||  || 21 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=232 bgcolor=#FAFAFA
| 422232 ||  || 17 jul 2010 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=233 bgcolor=#E3E3E3
| 422233 ||  || 12 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Ursula || 
|-id=234 bgcolor=#E3E3E3
| 422234 ||  || 11 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=235 bgcolor=#F1F1F1
| 422235 ||  || 7 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=236 bgcolor=#F1F1F1
| 422236 ||  || 7 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=237 bgcolor=#E3E3E3
| 422237 ||  || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=238 bgcolor=#F1F1F1
| 422238 ||  || 7 fev 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=239 bgcolor=#FAFAFA
| 422239 ||  || 24 mar 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=240 bgcolor=#FAFAFA
| 422240 ||  || 17 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=241 bgcolor=#FAFAFA
| 422241 ||  || 20 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=242 bgcolor=#E3E3E3
| 422242 ||  || 16 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=243 bgcolor=#F1F1F1
| 422243 ||  || 29 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=244 bgcolor=#FAFAFA
| 422244 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=245 bgcolor=#FAFAFA
| 422245 ||  || 13 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=246 bgcolor=#F1F1F1
| 422246 ||  || 13 mar 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=247 bgcolor=#FAFAFA
| 422247 ||  || 7 ago 2000 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=248 bgcolor=#FAFAFA
| 422248 ||  || 24 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=249 bgcolor=#E3E3E3
| 422249 ||  || 25 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=250 bgcolor=#F1F1F1
| 422250 ||  || 9 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=251 bgcolor=#F1F1F1
| 422251 ||  || 7 jul 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=252 bgcolor=#F1F1F1
| 422252 ||  || 13 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=253 bgcolor=#FAFAFA
| 422253 ||  || 14 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=254 bgcolor=#F1F1F1
| 422254 ||  || 20 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=255 bgcolor=#E3E3E3
| 422255 ||  || 9 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=256 bgcolor=#F1F1F1
| 422256 ||  || 3 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=257 bgcolor=#F1F1F1
| 422257 ||  || 1 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=258 bgcolor=#F1F1F1
| 422258 ||  || 23 jun 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=259 bgcolor=#F1F1F1
| 422259 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=260 bgcolor=#F1F1F1
| 422260 ||  || 28 ago 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=261 bgcolor=#F1F1F1
| 422261 ||  || 17 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=262 bgcolor=#E3E3E3
| 422262 ||  || 3 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=263 bgcolor=#F1F1F1
| 422263 ||  || 12 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=264 bgcolor=#F1F1F1
| 422264 ||  || 19 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=265 bgcolor=#E3E3E3
| 422265 ||  || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=266 bgcolor=#F1F1F1
| 422266 ||  || 16 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=267 bgcolor=#F1F1F1
| 422267 ||  || 16 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=268 bgcolor=#F1F1F1
| 422268 ||  || 15 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=269 bgcolor=#F1F1F1
| 422269 ||  || 23 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=270 bgcolor=#F1F1F1
| 422270 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=271 bgcolor=#E3E3E3
| 422271 ||  || 17 set 2003 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=272 bgcolor=#FAFAFA
| 422272 ||  || 9 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=273 bgcolor=#F1F1F1
| 422273 ||  || 14 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=274 bgcolor=#F1F1F1
| 422274 ||  || 11 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=275 bgcolor=#F1F1F1
| 422275 ||  || 10 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=276 bgcolor=#F1F1F1
| 422276 ||  || 11 out 2001 || Palomar || NEAT || Phocaea || 
|-id=277 bgcolor=#FAFAFA
| 422277 ||  || 20 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=278 bgcolor=#E3E3E3
| 422278 ||  || 25 jul 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=279 bgcolor=#E3E3E3
| 422279 ||  || 2 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=280 bgcolor=#FAFAFA
| 422280 ||  || 19 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=281 bgcolor=#FAFAFA
| 422281 ||  || 11 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=282 bgcolor=#E3E3E3
| 422282 ||  || 10 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=283 bgcolor=#F1F1F1
| 422283 ||  || 6 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=284 bgcolor=#FAFAFA
| 422284 ||  || 25 mar 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=285 bgcolor=#FAFAFA
| 422285 ||  || 19 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=286 bgcolor=#FAFAFA
| 422286 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=287 bgcolor=#F1F1F1
| 422287 ||  || 22 out 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=288 bgcolor=#E3E3E3
| 422288 ||  || 1 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=289 bgcolor=#FAFAFA
| 422289 ||  || 31 mar 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=290 bgcolor=#E3E3E3
| 422290 ||  || 5 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=291 bgcolor=#F1F1F1
| 422291 ||  || 19 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=292 bgcolor=#E3E3E3
| 422292 ||  || 22 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=293 bgcolor=#E3E3E3
| 422293 ||  || 27 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=294 bgcolor=#E3E3E3
| 422294 ||  || 4 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=295 bgcolor=#F1F1F1
| 422295 ||  || 30 set 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=296 bgcolor=#F1F1F1
| 422296 ||  || 1 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=297 bgcolor=#E3E3E3
| 422297 ||  || 20 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=298 bgcolor=#FAFAFA
| 422298 ||  || 10 ago 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=299 bgcolor=#F1F1F1
| 422299 ||  || 1 nov 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=300 bgcolor=#E3E3E3
| 422300 ||  || 19 set 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|}

422301–422400 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 422301 ||  || 13 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=302 bgcolor=#F1F1F1
| 422302 ||  || 19 mai 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=303 bgcolor=#E3E3E3
| 422303 ||  || 19 set 2014 || Haleakala || LINEAR || Brangane || 
|-id=304 bgcolor=#FAFAFA
| 422304 ||  || 9 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=305 bgcolor=#F1F1F1
| 422305 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=306 bgcolor=#F1F1F1
| 422306 ||  || 27 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=307 bgcolor=#FAFAFA
| 422307 ||  || 7 set 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=308 bgcolor=#F1F1F1
| 422308 ||  || 24 fev 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=309 bgcolor=#E3E3E3
| 422309 ||  || 24 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=310 bgcolor=#F1F1F1
| 422310 ||  || 2 out 1997 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=311 bgcolor=#FAFAFA
| 422311 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=312 bgcolor=#F1F1F1
| 422312 ||  || 26 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=313 bgcolor=#FAFAFA
| 422313 ||  || 21 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=314 bgcolor=#FAFAFA
| 422314 ||  || 13 jan 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=315 bgcolor=#FAFAFA
| 422315 ||  || 19 jun 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=316 bgcolor=#F1F1F1
| 422316 ||  || 7 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=317 bgcolor=#FAFAFA
| 422317 ||  || 19 abr 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=318 bgcolor=#F1F1F1
| 422318 ||  || 21 dez 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=319 bgcolor=#E3E3E3
| 422319 ||  || 1 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=320 bgcolor=#FAFAFA
| 422320 ||  || 23 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=321 bgcolor=#FAFAFA
| 422321 ||  || 19 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=322 bgcolor=#FAFAFA
| 422322 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=323 bgcolor=#FAFAFA
| 422323 ||  || 10 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=324 bgcolor=#FAFAFA
| 422324 ||  || 29 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=325 bgcolor=#FAFAFA
| 422325 ||  || 9 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=326 bgcolor=#F1F1F1
| 422326 ||  || 23 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=327 bgcolor=#F1F1F1
| 422327 ||  || 29 abr 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=328 bgcolor=#E3E3E3
| 422328 ||  || 23 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=329 bgcolor=#E3E3E3
| 422329 ||  || 8 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=330 bgcolor=#E3E3E3
| 422330 ||  || 10 dez 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=331 bgcolor=#E3E3E3
| 422331 ||  || 20 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=332 bgcolor=#E3E3E3
| 422332 ||  || 29 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=333 bgcolor=#FAFAFA
| 422333 ||  || 16 ago 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=334 bgcolor=#E3E3E3
| 422334 ||  || 24 nov 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=335 bgcolor=#E3E3E3
| 422335 ||  || 4 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=336 bgcolor=#E3E3E3
| 422336 ||  || 30 jun 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=337 bgcolor=#E3E3E3
| 422337 ||  || 20 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=338 bgcolor=#F1F1F1
| 422338 ||  || 11 abr 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=339 bgcolor=#E3E3E3
| 422339 ||  || 9 mar 2002 || Kitt Peak || NEAT || — || 
|-id=340 bgcolor=#FAFAFA
| 422340 ||  || 19 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=341 bgcolor=#FFDAB5
| 422341 ||  || 9 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=342 bgcolor=#E3E3E3
| 422342 ||  || 26 out 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=343 bgcolor=#F1F1F1
| 422343 ||  || 10 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=344 bgcolor=#FAFAFA
| 422344 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=345 bgcolor=#FAFAFA
| 422345 ||  || 22 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=346 bgcolor=#FAFAFA
| 422346 ||  || 21 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=347 bgcolor=#FAFAFA
| 422347 ||  || 8 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=348 bgcolor=#FAFAFA
| 422348 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=349 bgcolor=#F1F1F1
| 422349 ||  || 19 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=350 bgcolor=#E3E3E3
| 422350 ||  || 21 out 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=351 bgcolor=#E3E3E3
| 422351 ||  || 19 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=352 bgcolor=#FAFAFA
| 422352 ||  || 27 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=353 bgcolor=#E3E3E3
| 422353 ||  || 8 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=354 bgcolor=#E3E3E3
| 422354 ||  || 12 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=355 bgcolor=#FAFAFA
| 422355 ||  || 9 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=356 bgcolor=#E3E3E3
| 422356 ||  || 26 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=357 bgcolor=#F1F1F1
| 422357 ||  || 26 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=358 bgcolor=#E3E3E3
| 422358 ||  || 21 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=359 bgcolor=#E3E3E3
| 422359 ||  || 9 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=360 bgcolor=#FAFAFA
| 422360 ||  || 9 abr 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=361 bgcolor=#FAFAFA
| 422361 ||  || 16 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=362 bgcolor=#F1F1F1
| 422362 ||  || 6 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=363 bgcolor=#E3E3E3
| 422363 ||  || 19 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=364 bgcolor=#E3E3E3
| 422364 ||  || 28 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=365 bgcolor=#FAFAFA
| 422365 ||  || 9 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=366 bgcolor=#F1F1F1
| 422366 ||  || 21 jan 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=367 bgcolor=#E3E3E3
| 422367 ||  || 23 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=368 bgcolor=#E3E3E3
| 422368 ||  || 22 ago 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=369 bgcolor=#FAFAFA
| 422369 ||  || 25 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=370 bgcolor=#FAFAFA
| 422370 ||  || 17 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=371 bgcolor=#E3E3E3
| 422371 ||  || 1 ago 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=372 bgcolor=#F1F1F1
| 422372 ||  || 6 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=373 bgcolor=#E3E3E3
| 422373 ||  || 16 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=374 bgcolor=#F1F1F1
| 422374 ||  || 29 set 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=375 bgcolor=#E3E3E3
| 422375 ||  || 21 mar 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=376 bgcolor=#FAFAFA
| 422376 ||  || 17 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=377 bgcolor=#E3E3E3
| 422377 ||  || 20 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=378 bgcolor=#FFDAB5
| 422378 ||  || 12 out 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=379 bgcolor=#F1F1F1
| 422379 ||  || 3 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=380 bgcolor=#E3E3E3
| 422380 ||  || 5 ago 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=381 bgcolor=#F1F1F1
| 422381 ||  || 3 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=382 bgcolor=#F1F1F1
| 422382 ||  || 28 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=383 bgcolor=#FAFAFA
| 422383 ||  || 28 ago 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=384 bgcolor=#FAFAFA
| 422384 ||  || 13 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=385 bgcolor=#FAFAFA
| 422385 ||  || 7 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=386 bgcolor=#FAFAFA
| 422386 ||  || 27 nov 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=387 bgcolor=#E3E3E3
| 422387 ||  || 29 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=388 bgcolor=#F1F1F1
| 422388 ||  || 27 dez 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=389 bgcolor=#E3E3E3
| 422389 ||  || 15 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=390 bgcolor=#F1F1F1
| 422390 ||  || 30 abr 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=391 bgcolor=#F1F1F1
| 422391 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=392 bgcolor=#FAFAFA
| 422392 ||  || 18 nov 2007 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=393 bgcolor=#FAFAFA
| 422393 ||  || 10 set 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=394 bgcolor=#F1F1F1
| 422394 ||  || 21 ago 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=395 bgcolor=#F1F1F1
| 422395 ||  || 9 dez 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=396 bgcolor=#F1F1F1
| 422396 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=397 bgcolor=#E3E3E3
| 422397 ||  || 21 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=398 bgcolor=#FAFAFA
| 422398 ||  || 11 mar 2002 || Cima Ekar || ADAS || — || 
|-id=399 bgcolor=#E3E3E3
| 422399 ||  || 25 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=400 bgcolor=#FAFAFA
| 422400 ||  || 9 ago 2010 || XuYi || PMO NEO || — || 
|}

422401–422500 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 422401 ||  || 22 set 2014 || Kitt Peak || LONEOS || — || 
|-id=402 bgcolor=#F1F1F1
| 422402 ||  || 20 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=403 bgcolor=#E3E3E3
| 422403 ||  || 27 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=404 bgcolor=#E3E3E3
| 422404 ||  || 20 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=405 bgcolor=#FAFAFA
| 422405 ||  || 22 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=406 bgcolor=#F1F1F1
| 422406 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=407 bgcolor=#FAFAFA
| 422407 ||  || 17 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=408 bgcolor=#F1F1F1
| 422408 ||  || 6 out 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=409 bgcolor=#FAFAFA
| 422409 ||  || 10 ago 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=410 bgcolor=#F1F1F1
| 422410 ||  || 1 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=411 bgcolor=#FAFAFA
| 422411 ||  || 10 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=412 bgcolor=#FAFAFA
| 422412 ||  || 24 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=413 bgcolor=#FAFAFA
| 422413 ||  || 17 set 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=414 bgcolor=#E3E3E3
| 422414 ||  || 2 fev 2005 || Catalina || CSS || Ursula || 
|-id=415 bgcolor=#F1F1F1
| 422415 ||  || 28 mai 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=416 bgcolor=#F1F1F1
| 422416 ||  || 21 dez 2006 || Kitt Peak || L. H. Wasserman || — || 
|-id=417 bgcolor=#F1F1F1
| 422417 ||  || 25 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=418 bgcolor=#F1F1F1
| 422418 ||  || 8 nov 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=419 bgcolor=#FAFAFA
| 422419 ||  || 23 set 2014 || Bergisch Gladbach || M. W. Buie || — || 
|-id=420 bgcolor=#E3E3E3
| 422420 ||  || 25 jul 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=421 bgcolor=#F1F1F1
| 422421 ||  || 8 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=422 bgcolor=#E3E3E3
| 422422 ||  || 26 mar 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=423 bgcolor=#F1F1F1
| 422423 ||  || 29 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=424 bgcolor=#FAFAFA
| 422424 ||  || 31 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=425 bgcolor=#E3E3E3
| 422425 ||  || 22 fev 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=426 bgcolor=#E3E3E3
| 422426 ||  || 19 out 2003 || Apache Point || SDSS || Brangane || 
|-id=427 bgcolor=#F1F1F1
| 422427 ||  || 31 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=428 bgcolor=#E3E3E3
| 422428 ||  || 19 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=429 bgcolor=#F1F1F1
| 422429 ||  || 3 mar 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=430 bgcolor=#FAFAFA
| 422430 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=431 bgcolor=#E3E3E3
| 422431 ||  || 3 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=432 bgcolor=#E3E3E3
| 422432 ||  || 2 mar 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=433 bgcolor=#F1F1F1
| 422433 ||  || 7 out 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=434 bgcolor=#F1F1F1
| 422434 ||  || 10 jan 2003 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=435 bgcolor=#F1F1F1
| 422435 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=436 bgcolor=#FAFAFA
| 422436 ||  || 24 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=437 bgcolor=#FAFAFA
| 422437 ||  || 3 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=438 bgcolor=#FAFAFA
| 422438 ||  || 18 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=439 bgcolor=#F1F1F1
| 422439 ||  || 29 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=440 bgcolor=#F1F1F1
| 422440 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=441 bgcolor=#FAFAFA
| 422441 ||  || 9 abr 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=442 bgcolor=#FAFAFA
| 422442 ||  || 27 set 2014 || Barred Owl || NEAT || — || 
|-id=443 bgcolor=#E3E3E3
| 422443 ||  || 1 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=444 bgcolor=#E3E3E3
| 422444 ||  || 10 mai 2008 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=445 bgcolor=#F1F1F1
| 422445 ||  || 1 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=446 bgcolor=#FAFAFA
| 422446 ||  || 10 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=447 bgcolor=#F1F1F1
| 422447 ||  || 18 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=448 bgcolor=#FAFAFA
| 422448 ||  || 14 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=449 bgcolor=#F1F1F1
| 422449 ||  || 21 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=450 bgcolor=#E3E3E3
| 422450 ||  || 4 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=451 bgcolor=#F1F1F1
| 422451 ||  || 24 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=452 bgcolor=#E3E3E3
| 422452 ||  || 16 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=453 bgcolor=#E3E3E3
| 422453 ||  || 18 out 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=454 bgcolor=#F1F1F1
| 422454 ||  || 17 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=455 bgcolor=#FAFAFA
| 422455 ||  || 2 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=456 bgcolor=#F1F1F1
| 422456 ||  || 30 set 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=457 bgcolor=#E3E3E3
| 422457 ||  || 14 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Pallas || 
|-id=458 bgcolor=#F1F1F1
| 422458 ||  || 28 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=459 bgcolor=#FAFAFA
| 422459 ||  || 21 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=460 bgcolor=#E3E3E3
| 422460 ||  || 30 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=461 bgcolor=#FAFAFA
| 422461 ||  || 7 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=462 bgcolor=#E3E3E3
| 422462 ||  || 19 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=463 bgcolor=#FAFAFA
| 422463 ||  || 21 jun 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=464 bgcolor=#FAFAFA
| 422464 ||  || 15 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=465 bgcolor=#E3E3E3
| 422465 ||  || 17 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=466 bgcolor=#E3E3E3
| 422466 ||  || 19 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=467 bgcolor=#F1F1F1
| 422467 ||  || 29 set 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=468 bgcolor=#E3E3E3
| 422468 ||  || 2 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Ursula || 
|-id=469 bgcolor=#E3E3E3
| 422469 ||  || 27 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=470 bgcolor=#E3E3E3
| 422470 ||  || 23 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=471 bgcolor=#FAFAFA
| 422471 ||  || 1 set 2010 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=472 bgcolor=#FAFAFA
| 422472 ||  || 23 mar 2001 || Kitt Peak || B. Gladman || — || 
|-id=473 bgcolor=#F1F1F1
| 422473 ||  || 27 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=474 bgcolor=#E3E3E3
| 422474 ||  || 20 out 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=475 bgcolor=#E3E3E3
| 422475 ||  || 20 set 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=476 bgcolor=#E3E3E3
| 422476 ||  || 18 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=477 bgcolor=#F1F1F1
| 422477 ||  || 19 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=478 bgcolor=#FAFAFA
| 422478 ||  || 4 ago 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=479 bgcolor=#E3E3E3
| 422479 ||  || 23 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=480 bgcolor=#FAFAFA
| 422480 ||  || 20 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=481 bgcolor=#F1F1F1
| 422481 ||  || 27 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=482 bgcolor=#E3E3E3
| 422482 ||  || 3 mar 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=483 bgcolor=#FAFAFA
| 422483 ||  || 9 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=484 bgcolor=#F1F1F1
| 422484 ||  || 26 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=485 bgcolor=#F1F1F1
| 422485 ||  || 26 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=486 bgcolor=#F1F1F1
| 422486 ||  || 1 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Themis || 
|-id=487 bgcolor=#F1F1F1
| 422487 ||  || 6 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=488 bgcolor=#FAFAFA
| 422488 ||  || 20 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=489 bgcolor=#F1F1F1
| 422489 ||  || 25 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=490 bgcolor=#FAFAFA
| 422490 ||  || 4 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=491 bgcolor=#E3E3E3
| 422491 ||  || 6 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=492 bgcolor=#E3E3E3
| 422492 ||  || 22 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=493 bgcolor=#F1F1F1
| 422493 ||  || 31 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=494 bgcolor=#FAFAFA
| 422494 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=495 bgcolor=#F1F1F1
| 422495 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=496 bgcolor=#F1F1F1
| 422496 ||  || 21 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=497 bgcolor=#F1F1F1
| 422497 ||  || 13 dez 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=498 bgcolor=#FAFAFA
| 422498 ||  || 1 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=499 bgcolor=#F1F1F1
| 422499 ||  || 30 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=500 bgcolor=#E3E3E3
| 422500 ||  || 19 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

422501–422600 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 422501 ||  || 9 fev 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=502 bgcolor=#F1F1F1
| 422502 ||  || 4 ago 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=503 bgcolor=#FAFAFA
| 422503 ||  || 18 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=504 bgcolor=#E3E3E3
| 422504 ||  || 18 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=505 bgcolor=#FAFAFA
| 422505 ||  || 1 out 2014 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=506 bgcolor=#FAFAFA
| 422506 ||  || 7 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=507 bgcolor=#FAFAFA
| 422507 ||  || 29 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=508 bgcolor=#FAFAFA
| 422508 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=509 bgcolor=#E3E3E3
| 422509 ||  || 15 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=510 bgcolor=#E3E3E3
| 422510 ||  || 20 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=511 bgcolor=#F1F1F1
| 422511 ||  || 24 dez 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=512 bgcolor=#F1F1F1
| 422512 ||  || 9 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=513 bgcolor=#E3E3E3
| 422513 ||  || 24 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=514 bgcolor=#FAFAFA
| 422514 ||  || 3 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=515 bgcolor=#F1F1F1
| 422515 ||  || 27 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=516 bgcolor=#FAFAFA
| 422516 ||  || 9 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=517 bgcolor=#E3E3E3
| 422517 ||  || 10 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=518 bgcolor=#FAFAFA
| 422518 ||  || 16 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=519 bgcolor=#E3E3E3
| 422519 ||  || 28 set 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=520 bgcolor=#E3E3E3
| 422520 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=521 bgcolor=#F1F1F1
| 422521 ||  || 25 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=522 bgcolor=#FAFAFA
| 422522 ||  || 28 ago 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=523 bgcolor=#E3E3E3
| 422523 ||  || 13 dez 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=524 bgcolor=#FAFAFA
| 422524 ||  || 29 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=525 bgcolor=#F1F1F1
| 422525 ||  || 29 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=526 bgcolor=#E3E3E3
| 422526 ||  || 26 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=527 bgcolor=#E3E3E3
| 422527 ||  || 11 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=528 bgcolor=#F1F1F1
| 422528 ||  || 4 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=529 bgcolor=#F1F1F1
| 422529 ||  || 27 dez 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=530 bgcolor=#E3E3E3
| 422530 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=531 bgcolor=#E3E3E3
| 422531 ||  || 28 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=532 bgcolor=#E3E3E3
| 422532 ||  || 1 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=533 bgcolor=#F1F1F1
| 422533 ||  || 1 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=534 bgcolor=#E3E3E3
| 422534 ||  || 14 nov 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=535 bgcolor=#FAFAFA
| 422535 ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=536 bgcolor=#E3E3E3
| 422536 ||  || 2 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=537 bgcolor=#E3E3E3
| 422537 ||  || 23 out 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=538 bgcolor=#FAFAFA
| 422538 ||  || 17 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=539 bgcolor=#FAFAFA
| 422539 ||  || 19 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=540 bgcolor=#FAFAFA
| 422540 ||  || 15 set 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=541 bgcolor=#FAFAFA
| 422541 ||  || 5 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=542 bgcolor=#E3E3E3
| 422542 ||  || 18 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=543 bgcolor=#F1F1F1
| 422543 ||  || 14 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=544 bgcolor=#E3E3E3
| 422544 ||  || 26 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=545 bgcolor=#E3E3E3
| 422545 ||  || 27 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=546 bgcolor=#E3E3E3
| 422546 ||  || 10 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=547 bgcolor=#F1F1F1
| 422547 ||  || 25 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=548 bgcolor=#F1F1F1
| 422548 ||  || 24 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=549 bgcolor=#E3E3E3
| 422549 ||  || 10 nov 2004 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=550 bgcolor=#F1F1F1
| 422550 ||  || 12 out 1993 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=551 bgcolor=#F1F1F1
| 422551 ||  || 28 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=552 bgcolor=#E3E3E3
| 422552 ||  || 18 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=553 bgcolor=#FAFAFA
| 422553 ||  || 9 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=554 bgcolor=#F1F1F1
| 422554 ||  || 6 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=555 bgcolor=#FAFAFA
| 422555 ||  || 12 abr 2002 || Palomar || NEAT || Juno || 
|-id=556 bgcolor=#E3E3E3
| 422556 ||  || 14 mai 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=557 bgcolor=#E3E3E3
| 422557 ||  || 13 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=558 bgcolor=#FAFAFA
| 422558 ||  || 21 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=559 bgcolor=#F1F1F1
| 422559 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=560 bgcolor=#FAFAFA
| 422560 ||  || 16 ago 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=561 bgcolor=#E3E3E3
| 422561 ||  || 19 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=562 bgcolor=#F1F1F1
| 422562 ||  || 25 nov 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=563 bgcolor=#E3E3E3
| 422563 ||  || 24 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=564 bgcolor=#FAFAFA
| 422564 ||  || 4 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=565 bgcolor=#E3E3E3
| 422565 ||  || 8 abr 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=566 bgcolor=#E3E3E3
| 422566 ||  || 30 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=567 bgcolor=#E3E3E3
| 422567 ||  || 25 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=568 bgcolor=#FAFAFA
| 422568 ||  || 19 mar 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=569 bgcolor=#F1F1F1
| 422569 ||  || 11 abr 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=570 bgcolor=#FAFAFA
| 422570 ||  || 30 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=571 bgcolor=#FAFAFA
| 422571 ||  || 26 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=572 bgcolor=#FAFAFA
| 422572 ||  || 16 dez 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=573 bgcolor=#E3E3E3
| 422573 ||  || 19 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=574 bgcolor=#E3E3E3
| 422574 ||  || 25 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=575 bgcolor=#88F2FF
| 422575 ||  || 5 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=576 bgcolor=#E3E3E3
| 422576 ||  || 24 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=577 bgcolor=#F1F1F1
| 422577 ||  || 3 jul 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=578 bgcolor=#E3E3E3
| 422578 ||  || 8 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=579 bgcolor=#F1F1F1
| 422579 ||  || 22 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=580 bgcolor=#F1F1F1
| 422580 ||  || 21 ago 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=581 bgcolor=#FAFAFA
| 422581 ||  || 10 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=582 bgcolor=#E3E3E3
| 422582 ||  || 19 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=583 bgcolor=#F1F1F1
| 422583 ||  || 29 mar 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=584 bgcolor=#E3E3E3
| 422584 ||  || 17 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=585 bgcolor=#F1F1F1
| 422585 ||  || 11 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=586 bgcolor=#F1F1F1
| 422586 ||  || 14 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=587 bgcolor=#FAFAFA
| 422587 ||  || 13 ago 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=588 bgcolor=#E3E3E3
| 422588 ||  || 10 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=589 bgcolor=#FAFAFA
| 422589 ||  || 13 set 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=590 bgcolor=#E3E3E3
| 422590 ||  || 20 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=591 bgcolor=#E3E3E3
| 422591 ||  || 26 set 2003 || Apache Point || SDSS || Brangane || 
|-id=592 bgcolor=#E3E3E3
| 422592 ||  || 14 ago 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=593 bgcolor=#F1F1F1
| 422593 ||  || 6 nov 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=594 bgcolor=#FAFAFA
| 422594 ||  || 28 mar 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=595 bgcolor=#F1F1F1
| 422595 ||  || 10 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=596 bgcolor=#F1F1F1
| 422596 ||  || 15 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=597 bgcolor=#F1F1F1
| 422597 ||  || 12 dez 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=598 bgcolor=#FAFAFA
| 422598 ||  || 9 jul 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=599 bgcolor=#E3E3E3
| 422599 ||  || 16 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=600 bgcolor=#E3E3E3
| 422600 ||  || 29 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

422601–422700 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 422601 ||  || 5 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=602 bgcolor=#E3E3E3
| 422602 ||  || 13 dez 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=603 bgcolor=#FAFAFA
| 422603 ||  || 1 jan 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=604 bgcolor=#FAFAFA
| 422604 ||  || 14 out 2014 || Kitt Peak || SDSS || — || 
|-id=605 bgcolor=#E3E3E3
| 422605 ||  || 1 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=606 bgcolor=#E3E3E3
| 422606 ||  || 27 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=607 bgcolor=#FAFAFA
| 422607 ||  || 22 jan 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=608 bgcolor=#F1F1F1
| 422608 ||  || 15 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=609 bgcolor=#FAFAFA
| 422609 ||  || 21 dez 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=610 bgcolor=#FAFAFA
| 422610 ||  || 1 jan 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=611 bgcolor=#E3E3E3
| 422611 ||  || 28 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=612 bgcolor=#E3E3E3
| 422612 ||  || 9 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=613 bgcolor=#F1F1F1
| 422613 ||  || 23 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=614 bgcolor=#FAFAFA
| 422614 ||  || 24 nov 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=615 bgcolor=#E3E3E3
| 422615 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=616 bgcolor=#F1F1F1
| 422616 ||  || 1 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=617 bgcolor=#E3E3E3
| 422617 ||  || 29 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=618 bgcolor=#F1F1F1
| 422618 ||  || 23 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=619 bgcolor=#E3E3E3
| 422619 ||  || 7 fev 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=620 bgcolor=#E3E3E3
| 422620 ||  || 21 jun 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=621 bgcolor=#F1F1F1
| 422621 ||  || 8 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=622 bgcolor=#E3E3E3
| 422622 ||  || 11 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=623 bgcolor=#F1F1F1
| 422623 ||  || 30 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=624 bgcolor=#E3E3E3
| 422624 ||  || 23 mar 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=625 bgcolor=#FAFAFA
| 422625 ||  || 10 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=626 bgcolor=#E3E3E3
| 422626 ||  || 28 mar 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=627 bgcolor=#F1F1F1
| 422627 ||  || 17 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=628 bgcolor=#F1F1F1
| 422628 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=629 bgcolor=#F1F1F1
| 422629 ||  || 6 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=630 bgcolor=#F1F1F1
| 422630 || 2036 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=631 bgcolor=#FFDAB5
| 422631 || 4165 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=632 bgcolor=#E3E3E3
| 422632 || 6510 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=633 bgcolor=#F1F1F1
| 422633 || 1349 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=634 bgcolor=#F1F1F1
| 422634 || 2401 T-3 || 12 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=635 bgcolor=#F1F1F1
| 422635 || 2604 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=636 bgcolor=#FAFAFA
| 422636 || 3375 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=637 bgcolor=#FFD5EA
| 422637 || 1985 WA || 16 nov 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker || — || 
|-id=638 bgcolor=#FFD5EA
| 422638 || 1994 CB || 3 fev 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=639 bgcolor=#FAFAFA
| 422639 ||  || 17 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=640 bgcolor=#E3E3E3
| 422640 ||  || 18 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=641 bgcolor=#FAFAFA
| 422641 ||  || 18 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=642 bgcolor=#FAFAFA
| 422642 ||  || 20 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=643 bgcolor=#FAFAFA
| 422643 ||  || 20 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=644 bgcolor=#F1F1F1
| 422644 ||  || 19 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=645 bgcolor=#F1F1F1
| 422645 ||  || 17 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=646 bgcolor=#FFDAB5
| 422646 ||  || 8 set 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=647 bgcolor=#F1F1F1
| 422647 ||  || 6 set 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=648 bgcolor=#FFDAB5
| 422648 ||  || 11 nov 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=649 bgcolor=#E3E3E3
| 422649 ||  || 9 nov 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=650 bgcolor=#FAFAFA
| 422650 ||  || 4 nov 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=651 bgcolor=#F1F1F1
| 422651 ||  || 2 fev 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=652 bgcolor=#FAFAFA
| 422652 ||  || 3 fev 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=653 bgcolor=#E3E3E3
| 422653 || 1997 PO || 1 ago 1997 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=654 bgcolor=#E3E3E3
| 422654 ||  || 22 nov 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=655 bgcolor=#FAFAFA
| 422655 ||  || 27 dez 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=656 bgcolor=#E3E3E3
| 422656 || 1998 DL || 18 fev 1998 || Modra || A. Galád, A. Pravda || — || 
|-id=657 bgcolor=#FAFAFA
| 422657 || 1998 HN || 17 abr 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=658 bgcolor=#FAFAFA
| 422658 ||  || 22 mai 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=659 bgcolor=#FFD5EA
| 422659 || 1998 LD || 3 jun 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=660 bgcolor=#FAFAFA
| 422660 ||  || 13 out 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=661 bgcolor=#E3E3E3
| 422661 ||  || 14 nov 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=662 bgcolor=#FAFAFA
| 422662 ||  || 12 mai 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=663 bgcolor=#FAFAFA
| 422663 ||  || 5 set 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=664 bgcolor=#FAFAFA
| 422664 ||  || 4 out 1999 || Ondřejov || L. Kotková || — || 
|-id=665 bgcolor=#FFDAB5
| 422665 ||  || 3 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=666 bgcolor=#FFDAB5
| 422666 ||  || 3 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=667 bgcolor=#FFDAB5
| 422667 ||  || 10 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=668 bgcolor=#FAFAFA
| 422668 ||  || 31 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=669 bgcolor=#FFDAB5
| 422669 ||  || 28 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=670 bgcolor=#FAFAFA
| 422670 ||  || 19 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=671 bgcolor=#FAFAFA
| 422671 ||  || 5 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=672 bgcolor=#F1F1F1
| 422672 ||  || 9 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=673 bgcolor=#F1F1F1
| 422673 ||  || 21 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=674 bgcolor=#F1F1F1
| 422674 ||  || 13 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=675 bgcolor=#F1F1F1
| 422675 ||  || 9 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=676 bgcolor=#FAFAFA
| 422676 ||  || 9 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=677 bgcolor=#FAFAFA
| 422677 ||  || 9 nov 1999 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=678 bgcolor=#F1F1F1
| 422678 ||  || 3 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=679 bgcolor=#FFDAB5
| 422679 ||  || 5 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=680 bgcolor=#FAFAFA
| 422680 ||  || 9 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=681 bgcolor=#FAFAFA
| 422681 ||  || 30 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=682 bgcolor=#FAFAFA
| 422682 ||  || 29 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=683 bgcolor=#E3E3E3
| 422683 ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=684 bgcolor=#E3E3E3
| 422684 ||  || 7 dez 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=685 bgcolor=#FAFAFA
| 422685 ||  || 7 dez 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=686 bgcolor=#FFD5EA
| 422686 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=687 bgcolor=#FAFAFA
| 422687 ||  || 7 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=688 bgcolor=#FAFAFA
| 422688 ||  || 26 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=689 bgcolor=#FAFAFA
| 422689 ||  || 1 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=690 bgcolor=#E3E3E3
| 422690 ||  || 29 mar 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=691 bgcolor=#E3E3E3
| 422691 || 2000 GA || 1 abr 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=692 bgcolor=#FAFAFA
| 422692 ||  || 5 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=693 bgcolor=#E3E3E3
| 422693 ||  || 7 abr 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=694 bgcolor=#E3E3E3
| 422694 ||  || 29 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=695 bgcolor=#E3E3E3
| 422695 ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=696 bgcolor=#FAFAFA
| 422696 ||  || 25 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=697 bgcolor=#F1F1F1
| 422697 ||  || 30 jul 2000 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=698 bgcolor=#F1F1F1
| 422698 ||  || 29 jul 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=699 bgcolor=#FFD5EA
| 422699 ||  || 1 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=700 bgcolor=#F1F1F1
| 422700 ||  || 27 ago 2000 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec || — || 
|}

422701–422800 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 422701 ||  || 25 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=702 bgcolor=#FAFAFA
| 422702 ||  || 23 set 2000 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=703 bgcolor=#F1F1F1
| 422703 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=704 bgcolor=#F1F1F1
| 422704 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=705 bgcolor=#FAFAFA
| 422705 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=706 bgcolor=#F1F1F1
| 422706 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=707 bgcolor=#FFDAB5
| 422707 ||  || 25 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=708 bgcolor=#F1F1F1
| 422708 ||  || 23 set 2000 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=709 bgcolor=#F1F1F1
| 422709 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=710 bgcolor=#FAFAFA
| 422710 ||  || 27 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=711 bgcolor=#E3E3E3
| 422711 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=712 bgcolor=#F1F1F1
| 422712 ||  || 26 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=713 bgcolor=#FAFAFA
| 422713 ||  || 1 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=714 bgcolor=#FAFAFA
| 422714 ||  || 25 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=715 bgcolor=#FFDAB5
| 422715 ||  || 16 nov 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=716 bgcolor=#FFDAB5
| 422716 ||  || 29 nov 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=717 bgcolor=#FFDAB5
| 422717 ||  || 28 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=718 bgcolor=#F1F1F1
| 422718 ||  || 28 dez 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=719 bgcolor=#FFDAB5
| 422719 ||  || 2 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=720 bgcolor=#F1F1F1
| 422720 ||  || 21 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=721 bgcolor=#FAFAFA
| 422721 ||  || 16 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=722 bgcolor=#F1F1F1
| 422722 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=723 bgcolor=#F1F1F1
| 422723 ||  || 2 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=724 bgcolor=#FFDAB5
| 422724 ||  || 23 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=725 bgcolor=#FAFAFA
| 422725 ||  || 27 mar 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=726 bgcolor=#FAFAFA
| 422726 ||  || 22 mar 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=727 bgcolor=#E3E3E3
| 422727 ||  || 24 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=728 bgcolor=#FAFAFA
| 422728 ||  || 20 mar 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=729 bgcolor=#FFDAB5
| 422729 ||  || 13 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=730 bgcolor=#FAFAFA
| 422730 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=731 bgcolor=#F1F1F1
| 422731 ||  || 18 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=732 bgcolor=#F1F1F1
| 422732 ||  || 23 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=733 bgcolor=#F1F1F1
| 422733 ||  || 24 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=734 bgcolor=#F1F1F1
| 422734 ||  || 8 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=735 bgcolor=#F1F1F1
| 422735 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=736 bgcolor=#F1F1F1
| 422736 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=737 bgcolor=#F1F1F1
| 422737 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=738 bgcolor=#F1F1F1
| 422738 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=739 bgcolor=#F1F1F1
| 422739 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=740 bgcolor=#E3E3E3
| 422740 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=741 bgcolor=#FAFAFA
| 422741 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=742 bgcolor=#E3E3E3
| 422742 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=743 bgcolor=#FFDAB5
| 422743 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=744 bgcolor=#F1F1F1
| 422744 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=745 bgcolor=#FAFAFA
| 422745 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=746 bgcolor=#E3E3E3
| 422746 ||  || 25 ago 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=747 bgcolor=#F1F1F1
| 422747 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=748 bgcolor=#FAFAFA
| 422748 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=749 bgcolor=#E3E3E3
| 422749 ||  || 11 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=750 bgcolor=#F1F1F1
| 422750 ||  || 17 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=751 bgcolor=#F1F1F1
| 422751 ||  || 25 set 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=752 bgcolor=#F1F1F1
| 422752 ||  || 26 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=753 bgcolor=#F1F1F1
| 422753 ||  || 29 set 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=754 bgcolor=#F1F1F1
| 422754 ||  || 22 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=755 bgcolor=#F1F1F1
| 422755 ||  || 21 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=756 bgcolor=#F1F1F1
| 422756 ||  || 25 set 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=757 bgcolor=#FFDAB5
| 422757 ||  || 15 out 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=758 bgcolor=#F1F1F1
| 422758 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=759 bgcolor=#F1F1F1
| 422759 ||  || 15 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=760 bgcolor=#F1F1F1
| 422760 ||  || 11 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=761 bgcolor=#F1F1F1
| 422761 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=762 bgcolor=#F1F1F1
| 422762 ||  || 14 out 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=763 bgcolor=#F1F1F1
| 422763 ||  || 14 out 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=764 bgcolor=#F1F1F1
| 422764 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=765 bgcolor=#F1F1F1
| 422765 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=766 bgcolor=#F1F1F1
| 422766 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=767 bgcolor=#F1F1F1
| 422767 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=768 bgcolor=#F1F1F1
| 422768 ||  || 19 out 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=769 bgcolor=#F1F1F1
| 422769 ||  || 21 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=770 bgcolor=#E3E3E3
| 422770 ||  || 13 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=771 bgcolor=#F1F1F1
| 422771 ||  || 22 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=772 bgcolor=#F1F1F1
| 422772 ||  || 16 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=773 bgcolor=#E3E3E3
| 422773 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=774 bgcolor=#F1F1F1
| 422774 ||  || 18 out 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=775 bgcolor=#F1F1F1
| 422775 ||  || 19 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=776 bgcolor=#F1F1F1
| 422776 ||  || 19 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=777 bgcolor=#FAFAFA
| 422777 ||  || 19 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=778 bgcolor=#F1F1F1
| 422778 ||  || 21 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=779 bgcolor=#F1F1F1
| 422779 ||  || 10 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=780 bgcolor=#F1F1F1
| 422780 ||  || 11 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=781 bgcolor=#F1F1F1
| 422781 ||  || 10 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=782 bgcolor=#F1F1F1
| 422782 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=783 bgcolor=#F1F1F1
| 422783 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=784 bgcolor=#F1F1F1
| 422784 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=785 bgcolor=#F1F1F1
| 422785 ||  || 10 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=786 bgcolor=#88F2FF
| 422786 ||  || 12 nov 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=787 bgcolor=#FFD5EA
| 422787 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=788 bgcolor=#F1F1F1
| 422788 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=789 bgcolor=#F1F1F1
| 422789 ||  || 13 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=790 bgcolor=#F1F1F1
| 422790 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=791 bgcolor=#F1F1F1
| 422791 ||  || 18 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=792 bgcolor=#E3E3E3
| 422792 ||  || 24 out 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=793 bgcolor=#F1F1F1
| 422793 ||  || 19 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=794 bgcolor=#F1F1F1
| 422794 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=795 bgcolor=#F1F1F1
| 422795 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=796 bgcolor=#F1F1F1
| 422796 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=797 bgcolor=#F1F1F1
| 422797 ||  || 19 nov 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=798 bgcolor=#F1F1F1
| 422798 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=799 bgcolor=#F1F1F1
| 422799 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=800 bgcolor=#F1F1F1
| 422800 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

422801–422900 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 422801 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=802 bgcolor=#F1F1F1
| 422802 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=803 bgcolor=#F1F1F1
| 422803 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=804 bgcolor=#F1F1F1
| 422804 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=805 bgcolor=#F1F1F1
| 422805 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=806 bgcolor=#F1F1F1
| 422806 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=807 bgcolor=#F1F1F1
| 422807 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=808 bgcolor=#F1F1F1
| 422808 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=809 bgcolor=#FAFAFA
| 422809 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=810 bgcolor=#F1F1F1
| 422810 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=811 bgcolor=#F1F1F1
| 422811 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=812 bgcolor=#FAFAFA
| 422812 ||  || 6 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || Flora || 
|-id=813 bgcolor=#F1F1F1
| 422813 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=814 bgcolor=#FAFAFA
| 422814 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=815 bgcolor=#F1F1F1
| 422815 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=816 bgcolor=#FAFAFA
| 422816 ||  || 7 jan 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=817 bgcolor=#F1F1F1
| 422817 ||  || 11 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=818 bgcolor=#F1F1F1
| 422818 ||  || 12 jan 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=819 bgcolor=#FAFAFA
| 422819 ||  || 21 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=820 bgcolor=#E3E3E3
| 422820 ||  || 2 fev 2002 || Cima Ekar || ADAS || — || 
|-id=821 bgcolor=#FAFAFA
| 422821 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=822 bgcolor=#F1F1F1
| 422822 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=823 bgcolor=#F1F1F1
| 422823 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=824 bgcolor=#F1F1F1
| 422824 ||  || 9 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=825 bgcolor=#F1F1F1
| 422825 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=826 bgcolor=#FAFAFA
| 422826 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=827 bgcolor=#F1F1F1
| 422827 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=828 bgcolor=#FAFAFA
| 422828 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=829 bgcolor=#F1F1F1
| 422829 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=830 bgcolor=#F1F1F1
| 422830 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=831 bgcolor=#F1F1F1
| 422831 ||  || 11 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=832 bgcolor=#F1F1F1
| 422832 ||  || 7 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=833 bgcolor=#F1F1F1
| 422833 ||  || 8 fev 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=834 bgcolor=#FAFAFA
| 422834 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=835 bgcolor=#F1F1F1
| 422835 ||  || 11 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=836 bgcolor=#F1F1F1
| 422836 ||  || 16 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=837 bgcolor=#F1F1F1
| 422837 ||  || 20 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=838 bgcolor=#F1F1F1
| 422838 ||  || 9 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=839 bgcolor=#F1F1F1
| 422839 ||  || 12 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=840 bgcolor=#F1F1F1
| 422840 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=841 bgcolor=#F1F1F1
| 422841 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=842 bgcolor=#FAFAFA
| 422842 ||  || 11 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=843 bgcolor=#F1F1F1
| 422843 ||  || 13 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=844 bgcolor=#F1F1F1
| 422844 ||  || 9 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=845 bgcolor=#FAFAFA
| 422845 ||  || 9 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=846 bgcolor=#F1F1F1
| 422846 ||  || 9 abr 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=847 bgcolor=#FAFAFA
| 422847 ||  || 10 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=848 bgcolor=#FAFAFA
| 422848 ||  || 9 abr 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=849 bgcolor=#F1F1F1
| 422849 ||  || 15 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=850 bgcolor=#F1F1F1
| 422850 ||  || 8 abr 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=851 bgcolor=#F1F1F1
| 422851 ||  || 4 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=852 bgcolor=#FAFAFA
| 422852 ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=853 bgcolor=#FAFAFA
| 422853 ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=854 bgcolor=#FAFAFA
| 422854 ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=855 bgcolor=#FAFAFA
| 422855 ||  || 9 mai 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=856 bgcolor=#FAFAFA
| 422856 ||  || 5 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=857 bgcolor=#FAFAFA
| 422857 ||  || 3 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=858 bgcolor=#E3E3E3
| 422858 ||  || 13 jul 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=859 bgcolor=#F1F1F1
| 422859 ||  || 14 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=860 bgcolor=#FAFAFA
| 422860 ||  || 21 jul 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=861 bgcolor=#FAFAFA
| 422861 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|-id=862 bgcolor=#E3E3E3
| 422862 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=863 bgcolor=#E3E3E3
| 422863 ||  || 11 ago 2002 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=864 bgcolor=#FAFAFA
| 422864 ||  || 11 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=865 bgcolor=#FAFAFA
| 422865 ||  || 12 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=866 bgcolor=#FAFAFA
| 422866 ||  || 14 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=867 bgcolor=#E3E3E3
| 422867 ||  || 13 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=868 bgcolor=#FAFAFA
| 422868 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || S. F. Hönig || — || 
|-id=869 bgcolor=#FAFAFA
| 422869 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || S. F. Hönig || — || 
|-id=870 bgcolor=#FAFAFA
| 422870 ||  || 8 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=871 bgcolor=#FAFAFA
| 422871 ||  || 7 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=872 bgcolor=#FAFAFA
| 422872 ||  || 15 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=873 bgcolor=#FAFAFA
| 422873 ||  || 11 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=874 bgcolor=#E3E3E3
| 422874 ||  || 26 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=875 bgcolor=#E3E3E3
| 422875 ||  || 14 ago 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=876 bgcolor=#E3E3E3
| 422876 ||  || 16 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=877 bgcolor=#FAFAFA
| 422877 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=878 bgcolor=#FAFAFA
| 422878 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|-id=879 bgcolor=#FAFAFA
| 422879 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=880 bgcolor=#FAFAFA
| 422880 ||  || 30 ago 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=881 bgcolor=#FAFAFA
| 422881 ||  || 29 ago 2002 || Palomar || S. F. Hönig || — || 
|-id=882 bgcolor=#FAFAFA
| 422882 ||  || 17 ago 2002 || Palomar || A. Lowe || — || 
|-id=883 bgcolor=#FAFAFA
| 422883 ||  || 17 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=884 bgcolor=#E3E3E3
| 422884 ||  || 17 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=885 bgcolor=#FAFAFA
| 422885 ||  || 19 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=886 bgcolor=#FAFAFA
| 422886 ||  || 18 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=887 bgcolor=#E3E3E3
| 422887 ||  || 17 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=888 bgcolor=#FAFAFA
| 422888 ||  || 18 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=889 bgcolor=#E3E3E3
| 422889 ||  || 12 ago 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=890 bgcolor=#E3E3E3
| 422890 ||  || 17 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=891 bgcolor=#E3E3E3
| 422891 ||  || 30 ago 2002 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=892 bgcolor=#E3E3E3
| 422892 ||  || 29 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=893 bgcolor=#F1F1F1
| 422893 ||  || 4 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=894 bgcolor=#E3E3E3
| 422894 ||  || 12 ago 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=895 bgcolor=#E3E3E3
| 422895 ||  || 5 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=896 bgcolor=#E3E3E3
| 422896 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=897 bgcolor=#FAFAFA
| 422897 ||  || 4 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=898 bgcolor=#FAFAFA
| 422898 ||  || 5 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=899 bgcolor=#FAFAFA
| 422899 ||  || 5 set 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=900 bgcolor=#E3E3E3
| 422900 ||  || 11 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|}

422901–423000 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 422901 ||  || 11 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=902 bgcolor=#E3E3E3
| 422902 ||  || 11 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=903 bgcolor=#E3E3E3
| 422903 ||  || 11 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=904 bgcolor=#FAFAFA
| 422904 ||  || 12 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=905 bgcolor=#E3E3E3
| 422905 ||  || 12 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=906 bgcolor=#E3E3E3
| 422906 ||  || 13 set 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=907 bgcolor=#E3E3E3
| 422907 ||  || 12 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=908 bgcolor=#FAFAFA
| 422908 ||  || 14 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=909 bgcolor=#FAFAFA
| 422909 ||  || 13 set 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=910 bgcolor=#FAFAFA
| 422910 ||  || 14 set 2002 || Palomar || R. Matson || — || 
|-id=911 bgcolor=#E3E3E3
| 422911 ||  || 13 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=912 bgcolor=#E3E3E3
| 422912 ||  || 12 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=913 bgcolor=#FAFAFA
| 422913 ||  || 15 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=914 bgcolor=#E3E3E3
| 422914 ||  || 4 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=915 bgcolor=#FAFAFA
| 422915 ||  || 4 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=916 bgcolor=#FAFAFA
| 422916 ||  || 14 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=917 bgcolor=#E3E3E3
| 422917 ||  || 27 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=918 bgcolor=#E3E3E3
| 422918 ||  || 27 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=919 bgcolor=#FAFAFA
| 422919 ||  || 26 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=920 bgcolor=#FAFAFA
| 422920 ||  || 17 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=921 bgcolor=#E3E3E3
| 422921 ||  || 3 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=922 bgcolor=#E3E3E3
| 422922 ||  || 4 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=923 bgcolor=#E3E3E3
| 422923 ||  || 4 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=924 bgcolor=#FAFAFA
| 422924 ||  || 2 out 2002 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=925 bgcolor=#FAFAFA
| 422925 ||  || 2 out 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=926 bgcolor=#E3E3E3
| 422926 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=927 bgcolor=#E3E3E3
| 422927 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=928 bgcolor=#FAFAFA
| 422928 ||  || 7 out 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=929 bgcolor=#E3E3E3
| 422929 ||  || 9 out 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=930 bgcolor=#E3E3E3
| 422930 ||  || 9 out 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=931 bgcolor=#E3E3E3
| 422931 ||  || 4 out 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=932 bgcolor=#E3E3E3
| 422932 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=933 bgcolor=#E3E3E3
| 422933 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=934 bgcolor=#E3E3E3
| 422934 ||  || 4 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=935 bgcolor=#E3E3E3
| 422935 ||  || 4 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=936 bgcolor=#E3E3E3
| 422936 ||  || 4 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=937 bgcolor=#E3E3E3
| 422937 ||  || 4 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=938 bgcolor=#E3E3E3
| 422938 ||  || 4 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=939 bgcolor=#E3E3E3
| 422939 ||  || 22 jan 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=940 bgcolor=#E3E3E3
| 422940 ||  || 5 out 2002 || Apache Point || SDSS || Brangane || 
|-id=941 bgcolor=#FAFAFA
| 422941 ||  || 5 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=942 bgcolor=#FAFAFA
| 422942 ||  || 10 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=943 bgcolor=#E3E3E3
| 422943 ||  || 10 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=944 bgcolor=#E3E3E3
| 422944 ||  || 10 out 2002 || Apache Point || SDSS || Brangane || 
|-id=945 bgcolor=#E3E3E3
| 422945 ||  || 10 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=946 bgcolor=#FAFAFA
| 422946 ||  || 5 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=947 bgcolor=#E3E3E3
| 422947 ||  || 29 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=948 bgcolor=#E3E3E3
| 422948 ||  || 29 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=949 bgcolor=#E3E3E3
| 422949 ||  || 31 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=950 bgcolor=#E3E3E3
| 422950 ||  || 13 out 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=951 bgcolor=#FAFAFA
| 422951 ||  || 6 nov 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=952 bgcolor=#FAFAFA
| 422952 ||  || 13 nov 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=953 bgcolor=#FAFAFA
| 422953 ||  || 1 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=954 bgcolor=#E3E3E3
| 422954 ||  || 24 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=955 bgcolor=#F1F1F1
| 422955 ||  || 24 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=956 bgcolor=#FAFAFA
| 422956 ||  || 24 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=957 bgcolor=#F1F1F1
| 422957 ||  || 24 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=958 bgcolor=#FAFAFA
| 422958 ||  || 16 nov 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=959 bgcolor=#F1F1F1
| 422959 ||  || 5 jan 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=960 bgcolor=#E3E3E3
| 422960 ||  || 26 jan 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=961 bgcolor=#FAFAFA
| 422961 ||  || 27 jan 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=962 bgcolor=#F1F1F1
| 422962 ||  || 29 jan 2003 || Kvistaberg || UDAS || — || 
|-id=963 bgcolor=#F1F1F1
| 422963 ||  || 1 fev 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=964 bgcolor=#F1F1F1
| 422964 ||  || 3 fev 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=965 bgcolor=#F1F1F1
| 422965 ||  || 9 mar 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=966 bgcolor=#F1F1F1
| 422966 ||  || 9 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=967 bgcolor=#F1F1F1
| 422967 ||  || 24 mar 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=968 bgcolor=#F1F1F1
| 422968 ||  || 24 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=969 bgcolor=#F1F1F1
| 422969 ||  || 24 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=970 bgcolor=#F1F1F1
| 422970 ||  || 4 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=971 bgcolor=#F1F1F1
| 422971 ||  || 9 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=972 bgcolor=#F1F1F1
| 422972 ||  || 8 abr 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=973 bgcolor=#F1F1F1
| 422973 ||  || 11 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=974 bgcolor=#F1F1F1
| 422974 ||  || 29 abr 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=975 bgcolor=#F1F1F1
| 422975 ||  || 29 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=976 bgcolor=#F1F1F1
| 422976 ||  || 25 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=977 bgcolor=#FFD5EA
| 422977 ||  || 29 jun 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=978 bgcolor=#FAFAFA
| 422978 ||  || 22 jul 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=979 bgcolor=#F1F1F1
| 422979 ||  || 4 ago 2003 || Lake Tekapo || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin || Chloris || 
|-id=980 bgcolor=#FAFAFA
| 422980 ||  || 23 ago 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=981 bgcolor=#F1F1F1
| 422981 ||  || 23 ago 2003 || Cerro Tololo || M. W. Buie || — || 
|-id=982 bgcolor=#FAFAFA
| 422982 ||  || 31 ago 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=983 bgcolor=#F1F1F1
| 422983 ||  || 2 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=984 bgcolor=#F1F1F1
| 422984 ||  || 15 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=985 bgcolor=#E3E3E3
| 422985 ||  || 15 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=986 bgcolor=#FAFAFA
| 422986 ||  || 16 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=987 bgcolor=#FAFAFA
| 422987 ||  || 18 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=988 bgcolor=#FFDAB5
| 422988 ||  || 17 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=989 bgcolor=#F1F1F1
| 422989 ||  || 18 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=990 bgcolor=#FAFAFA
| 422990 ||  || 17 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=991 bgcolor=#FAFAFA
| 422991 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=992 bgcolor=#E3E3E3
| 422992 ||  || 20 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=993 bgcolor=#FAFAFA
| 422993 ||  || 20 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=994 bgcolor=#FAFAFA
| 422994 ||  || 17 set 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=995 bgcolor=#FAFAFA
| 422995 ||  || 21 set 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=996 bgcolor=#FAFAFA
| 422996 ||  || 18 set 2003 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=997 bgcolor=#FAFAFA
| 422997 ||  || 22 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=998 bgcolor=#F1F1F1
| 422998 ||  || 18 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=999 bgcolor=#FAFAFA
| 422999 ||  || 28 set 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=000 bgcolor=#FAFAFA
| 423000 ||  || 28 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (420001)–(425000) (IAU Minor Planet Center)

422